Ара́з Абдулла́ оглы́ Абдулла́ев (; ) — азербайджанский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Азербайджана.

Карьера

Клубная 
С 2008 года защищал цвета клуба премьер-лиги Азербайджана «Нефтчи». Дебют в составе клуба состоялся 5 октября 2008 года в матче против ЦСКА. Всего в дебютный сезон сыграл в чемпионате Азербайджана 5 матчей и отметился одним забитым голом.

Зимой 2010 года отправился на просмотр в казанский «Рубин», но трансфер в итоге не состоялся.

7 января 2011 года подписал контракт с английским клубом «Эвертон», но сразу же был отдан в аренду обратно в «Нефтчи». В конце 2011 года Араза арендовал греческий «Паниониос».

В сборной 
Выступал за юношеские сборные Азербайджана. С 2009 по 2013 год выступал за молодёжную сборную.

В главной сборной страны дебютировал 11 октября 2008 года в отборочном матче к чемпионату мира 2010 против команды Финляндии. .

Происшествия 
28 марта 2013 года в Баку на проспекте Нобеля сбил на своём автомобиле двух женщин, занимавшихся уборкой дороги. Одна из них скончалась.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: сыграно матчей: 37 / забито голов: 3; победы: 9, ничьи: 11, поражения: 17.

Достижения 
 «Нефтчи»
 Чемпион Азербайджана (2): 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Азербайджана (2): 2012/2013, 2013/2014

 «Карабах»
 Чемпион Азербайджана: 2018/19

Примечания 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Болуспор»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Сумгайыт»